A National Basketball Association 2015–16-os szezonja az amerikai professzionális kosárlabdaliga 70. szezonja megalakulása óta. Az előszezon 2015. október 3-án kezdődött, és 2015. október 23-án ért véget. Az alapszakasz 2015. október 27-én kezdődött, a Chicago Bulls otthonában, a United Centerben a tavalyi döntős Cleveland Cavaliers ellen. A tavalyi győztes, a Golden State Warriors pedig otthon fogadja a New Orleans Pelicanst. A 2016-os NBA Alls-Stars Games, azaz a szezon legjobb játékosainak megrendezett mérkőzések 2016. február 14-én volt Torontóban, Kanadában. A rájátszás 2016. április 16-án kezdődött.

Tranzakció

Nyugdíjazottak 
 2015. június 18.: Shawn Marion hivatalosan is bejelentette visszavonulását az egyszeres NBA-győztes Dallas Mavericksnél, ahol 16 szezonon keresztül szerepelt. 
 2015. június 23.: Andrej Kirilenko hivatalosan is bejelentette visszavonulását 13 lejátszott NBA-szezon után. 
 2015. július 2.: Kenyon Martin hivatalosan is bejelentette visszavonulását 15 lejátszott NBA-szezon után. 
 2015. július 22.: Stephen Jackson hivatalosan is bejelentette visszavonulását 14 lejátszott NBA-szezon után. 
 2015. augusztus 11.: Elton Brand hivatalosan is bejelentette visszavonulását 16 lejátszott NBA-szezon után.

Edzőváltások

Előszezoni edzőváltás 
 2015. április 22.: Az Oklahoma City Thunder elküldte a forrófejű vezetőedzőjét, Scott Brooksot hét év után.
 2015. április 30.: Az Oklahoma City Thunder bejelentette az új vezetőedzőt, Billy Donovant.
 2015. május 12.: A New Orleans Pelicans megvált vezetőedzőjétól, Monty Williamstől.
 2015. május 28.: A Chicago Bulls elküldte Tom Thibodeaut öt év után.
 2015. május 30.: Az Orlando Magic bejelentette Scott Skilest a csapat vezetőedzőjeként.
 2015. május 30.: A New Orleans Pelicans bejelentette Alvin Gentryt a csapat vezetőedzőjeként.
 2015. június 2.: A Chicago Bulls bejelentette Fred Hoibergt a csapat vezetőedzőjeként.
 2015. június 15.: A Denver Nuggets bejelentette Mitcheal Malonet a csapat vezetőedzőjeként.

Előszezon 
Az előszezon 2015. október 3-án kezdődött, és 2015. október 23-án ért véget.

Alapszakasz 
Az alapszakasz 2015. október 27-én kezdődött, a Chicago Bulls otthonában, a United Centerben a tavalyi döntős Cleveland Cavaliers ellen. A tavalyi győztes, a Golden State Warriors pedig otthon fogadja a New Orleans Pelicanst. A 2016-os NBA Alls-Stars Games, azaz a szezon legjobb játékosainak megrendezett mérkőzést 2016. február 14-én rendezték Torontóban, Kanadában. Az alapszakasz 2016. április 13-án ért véget.

Az alapszakaszban mindegyik csapat 82 mérkőzést játszott.

A Golden State Warriors 73 győzelmet ért el, amellyel megdöntötte a Chicago Bulls 1995–96-os alapszakaszbeli 72 győzelmes rekordját.

Csoportonként

Főcsoportonként 
z – Hazai pálya előny az egész rájátszásban
c – Hazai pálya előny a főcsoportdöntőig
y – Csoportgyőztes
x – Rájátszásba jutott

Rájátszás 

A rájátszás 2016. április 16-án kezdődött. A csoportgyőztesek csillaggal vannak jelölve. A dőlt betűvel jelzett csapatoknak volt hazai pálya előnyük. A párharcok az egyik csapat negyedik győzelméig tartottak.

Média 
Mivel az NBA főleg Észak-Amerikában rendelkezik nagy nézőtáborral, így ott rengeteg televízió és rádió közvetíti a mérkőzéseket mind az Egyesült Államokban mind Kanadában. Főleg ezek a csatornák közvetítenek mérkőzést: ABC, ESPN, TNT, és a bajnokság hivatalos, de fizetős online vagy televízión is elérhető NBA TV-je.
Hazánkban két tv-csatorna ad egy-egy mérkőzést: Sport 1, illetve a Sport 2.

Mezek 
 2015. június 6.: A Milwaukee Bucks bemutatta új mezét. 
 2015. június 18.: A Los Angeles Clippers leleplezte az idei mezét. 
 2015. június 18.: A  Philadelphia 76ers leleplezte az idei mezét.
 2015. június 24.: A  Atlanta Hawks leleplezte az idei mezét.
 2015. augusztus 3.: A Toronto Raptors leleplezte az idei mezét.

Külső hivatkozások

Források

További információk 

Az NBA hivatalos honlapja

NBA-szezonok
2015 a kosárlabdában
2016 a kosárlabdában